Тур Дренте () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам нидерландской провинции Дренте.

История 
Впервые гонка прошла в 1960 году и до 1996 года имела статус любительской. В 1996 году становится профессиональным соревнованием, получив от Международного союза велосипедистов категорию 1.5, а в 2005 году входит в календарь Европейского тура UCI под категорией 1.1, в 2018 году повышенную до 1.HC.

В 2011 и 2012 годах гонка проводилась в двухдневном формате. 

В 2012 году организаторы Тура Дренте запустили ещё одну гонку — Дварс дор Дрента, которая проходила на той же неделе и проводилась до 2016 года.

Призёры

Любители 

|-
| 1960
|  Юрре Доктер
|  Берт Бом
|  Вим Богерс
|-
| 1961
|  Кес де Йонг
|  Як Местерс
|  Берт Бом
|-
| 1962
|  Барт Соларо
|  Гарард Весселинг
|  Тео Рюттен
|-
| 1963-1964||colspan=3 align = "center" |не проводилась
|-
| 1965
|  Рул Хендрикс
|  Адри ван Кеменаде
|  Пит Барендрегт
|-
| 1966
|  Пит Тесселар
|  Харм Оттенброс
|  Харри Стевенс
|-
| 1967
|  Лен де Грот
|  Маринус Вагтманс
|  Ян Браувер
|-
| 1968
|  Ян ван Катвейк
|  Хенрман Хогзард
|  Мишель Берту
|-
| 1969
|  Бен Янбрурс
|  Пит Хукстра
|  Мишель Берту
|-
| 1970
|  Попке Остерхоф
|  Тино Табак
|  Нано Беккер
|-
| 1971
|  Юль Брёйссинг
|  Нано Беккер
|  Кес Бал
|-
| 1972
|  Хенни Кёйпер
|  Кес Бал
|  Пит ван Катвейк
|-
| 1973
|  Герри ван Гервен
|  Пит ван дер Крёйс
|  Хенк Принсен
|-
| 1974
|  Ко Хогендорн
|  Ян Рас
|  Пит ван дер Крёйс
|-
| 1975
|  Джимми Крюненбург
|  Хенк Боттерхёйс
|  Альфонс ван Катвейк 
|-
| 1976
|  Вил ван Хелвойрт
|  Херман Снуйинк
|  Мартин Ритвельд
|-
| 1977
|  Йоп Рибберс
|  Пит ван дер Крёйс
|  Эгберт Курсен
|-
| 1978
|  Хенк Мютсарс
|  Йос Ламмертинк
|  Тео де Рой
|-
| 1979
|  Вим де Вал
|  Ян Фейкен
|  Тео де Рой
|-
| 1980
|  Хенк Мютсарс
|  Дрис Клейн
|  Дрис Тиммер
|-
| 1981
|  Рон Снейдерс
|  Ад Деккерс
|  Берт Векема
|-
| 1982
|  Ханс Баудойн
|  Ари Ассинк
|  Берт Векема
|-
| 1983
|  Рон Снейдерс
|  Берт Векема
|  Яннес Слендеборук
|-
| 1984
|  Антон ван де Стен
|  Йос Албертс
|  Дик ван Ойрсхот
|-
| 1985
|  Хенк Буве
|  Хенри Доргело
|  Михел Корнелиссе
|-
| 1986
|  Ян-Хендрик Деккер
|  Михел Корнелиссе
|  Антон ван дер Стен
|-
| 1987
|  Рихард Люппес
|  Ян-Хендрик Деккер
|  Эдди Шюрер
|-
| 1988
|  Стефан Раккерс
|  Патрик Кун
|  Петер де Вос
|-
| 1989
|  Эрик Кнюверс
|  Тонни Тёйбен
|  Герард Кемпер
|-
| 1990
|  Герард Кемпер
|  Роб Мюлдерс
|  Эрик Деккер
|-
| 1991
|  Аллард Энлельс
|  Патрик Раш
|  Эрик Деккер
|-
| 1992
|  Паул Конингс
|  Эрик Деккер
|  Райнмонд Тебес
|-
| 1993
|  Аллард Энлельс
|  Энтони Тёйс
|  Паул Конингс
|-
| 1994
|  Энтони Тёйс
|  Рик Рейнеринк
|  Рик Рутгерс
|-
| 1995
|  Паскаль Апелдорн
|  Нилс ван дер Стен
|  Стевен де Йонг
|-
| 1996
|  Карстен Крон
|  Бенни Госинк
|  Мартин ван Стен
|}

Профессионалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Дренте на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Нидерландах
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1960 года
Международные спортивные соревнования в Нидерландах